För hästrasen, se dales.

Dale är en ort i Vaksdals kommun, Hordaland fylke i Norge, är mest känd för sin textilindustri; den första fabriken öppnade 1879. Orten har 1 118 invånare (2009).

Källor

Orter i Hordaland fylke
Vaksdals kommun